Song steht für:
 Song, Lied
 Song (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Song (Magazin), deutsche Musikzeitschrift (1966 bis 1970)
 Song (Fluggesellschaft), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Song (Staat), Staat in China (11. Jh. v. Chr.–286 v. Chr.)
 Song (Luoyang), Kreis der Stadt Luoyang in der Provinz Henan, China
 Frühere Song-Dynastie, chinesische Dynastie (420–479)
 Song-Dynastie, chinesische Dynastie (960–1279)
 Song-Klasse, chinesische U-Boot-Klasse
 Song Shan, Berg in China
 diverse Automobile von BYD Auto
 BYD Song, SUV
 BYD Song Max, Van
 BYD Song Plus, SUV
 Amphoe Song, Verwaltungseinheit der Provinz Phrae in Thailand
 Song – Liebe eines armen Menschenkindes, Alternativtitel von Schmutziges Geld, deutsch-britischer Film von Richard Eichberg (1928)

SONG steht als Abkürzung für:
 Special Olympics National Games, Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung

Siehe auch:

 Soong
 Sung

Abkürzung